Sotriffer ist der Familienname folgender Personen
 Jakob Sotriffer (1796–1856), Bildhauer
 Kristian Sotriffer (1932–2002), Maler